Чапујил има више значења:

 Чапујил (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапујил (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику